Krasny Jar (russisch ) ist der Name folgender Orte:

in Kasachstan:
 Krasny Jar (Aqmola) im Gebiet Aqmola
 Krasny Jar (Nordkasachstan) im Gebiet Nordkasachstan
 Krasny Jar (Ostkasachstan) im Gebiet Ostkasachstan

Siedlungen städtischen Typs in Russland:
 Krasny Jar (Omsk, Ljubinski) in der Oblast Omsk, Ljubinski rajon
 Krasny Jar (Wolgograd, Schirnowski) in der Oblast Wolgograd, Schirnowski rajon

Dörfer in Russland:
 Krasny Jar (Region Altai, Aleiski) in der Region Altai, Aleiski rajon
 Krasny Jar (Region Altai, Schipunowski) in der Region Altai, Schipunowski rajon
 Krasny Jar (Region Altai, Sowetski) in der Region Altai, Sowetski rajon
 Krasny Jar (Astrachan) in der Oblast Astrachan
 Krasny Jar (Baschkortostan) in der Republik Baschkortostan
 Krasny Jar (Burjatien) in der Republik Burjatien
 Krasny Jar (Kaliningrad) in der Oblast Kaliningrad (ehemals Parnehnen, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Krasny Jar (Kemerowo) in der Oblast Kemerowo
 Krasny Jar (Kirow) in der Oblast Kirow
 Krasny Jar (Mari El) in der Republik Mari El
 Krasny Jar (Mordwinien) in der Republik Mordwinien
 Krasny Jar (Nischni Nowgorod) in der Oblast Nischni Nowgorod
 Krasny Jar (Nowosibirsk) in der Oblast Nowosibirsk
 Krasny Jar (Omsk, Bolscheretschenski) in der Oblast Omsk, Bolscheretschenski rajon
 Krasny Jar (Orenburg) in der Oblast Orenburg
 Krasny Jar (Perm) in der Region Perm
 Krasny Jar (Primorje, Poscharski) in der Region Primorje, Poscharski rajon
 Krasny Jar (Primorje, Ussurijski) in der Region Primorje, Ussurijski rajon
 Krasny Jar (Samara) in der Oblast Samara
 Krasny Jar (Saratow, Balakowski) in der Oblast Saratow, Balakowski rajon
 Krasny Jar (Saratow, Engelsski) in der Oblast Saratow, Engelsski rajon
 Krasny Jar (Tjumen) in der Oblast Tjumen
 Krasny Jar (Tomsk) in der Oblast Tomsk
 Krasny Jar (Transbaikalien) in der Region Transbaikalien
 Krasny Jar (Tula) in der Oblast Tula
 Krasny Jar (Wolgograd, Staropoltawski) in der Oblast Wolgograd, Staropoltawski rajon

Siehe auch:
 Krasnyj Jar, Orte in der Ukraine